De achternaam Bromet wordt gedragen door 

 Meier Salomon Bromet (13 januari 1839 - 16 mei 1905), Nederlands-Surinaams zendeling en vertaler van liederen 
 Frans Bromet (28 augustus 1944), Nederlands cameraman en programmamaker 
 Laura Bromet (17 januari 1970), Nederlands politica